Der Rogers Cup 2005 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Toronto. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 13. bis 21. August 2005 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Justine Henin-Hardenne mit 7:5 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Martina Navratilova mit 5:7, 6:3 und 6:4 gegen Conchita Martínez / Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2005 fand vom 13. bis 14. August 2005 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Toronto